Aruch steht für:
 Arutsch, ein Ort in Armenien
 ein Wörterbuch zum Talmud von Nathan ben Jechiel